Большой кубок Футбольной ассоциации графства Ланкашир () — ежегодный футбольный кубковый турнир, в котором участвуют команды из графства Ланкашир, Англия, и прилегающих территорий. Этот турнир является кубком графства и проводится Футбольной ассоциацией Ланкашира. В нём принимают участие клубы Премьер-лиги и Футбольной лиги Англии. В настоящее время клубы из высших дивизионов выставляют на этот турнир свои резервные составы.

Список победителей по сезонам

Последние финалы

Количество побед по клубам

См. также 
 Большой кубок Ливерпуля
 Большой кубок Манчестера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Ланкашира 

Ланкашир
Ланкашир